

Persone
 Carlo Bianconi (1732-1802) – pittore, scultore, architetto, ornatista ed incisore italiano
 Corrado Bianconi (1994) – cestista italiano
 Franca Bianconi (1962) – allenatrice di pattinaggio ed ex pattinatrice artistica su ghiaccio italiana
 Francesco Bianconi (1973) – cantante e compositore italiano, frontman dei Baustelle
 Fulvio Bianconi (1915-1996) – artista, designer e grafico italiano
 Giacomo Bianconi, o Giacomo da Bevagna (1220-1301) – religioso italiano
 Giovanni Bianconi (1960) – giornalista e scrittore italiano
 Giovanni Bianconi (poeta) (1891-1981) – poeta, artista, ed etnologo svizzero-italiano
 Giovanni Giuseppe Bianconi (1809-1878) – zoologo, botanico e geologo italiano
 Giovanni Lodovico Bianconi, noto anche come Giovanni Ludovico (1717-1781) – medico e antiquario italiano
 Lara Bianconi (1974) – ex nuotatrice italiana
 Laura Bianconi (1960) – politica italiana
 Lorenzo Bianconi (1946) – musicologo svizzero naturalizzato italiano
 Maurizio Bianconi (1946) – avvocato e politico italiano
 Miguel Bianconi (1992) – calciatore brasiliano
 Piero Bianconi (1899-1984) – docente e scrittore svizzero-italiano
 Renato Bianconi (1928-1993) – editore italiano
 Roberta Bianconi (1989) – pallanuotista italiana
 Sandro Bianconi (1933) – docente e linguista svizzero
 Stefano Bianconi (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Altro 
 Collegio Bianconi – complesso scolastico di vari edifici di Monza